Cathérine Rousselet-Ceretti – schermitrice francese
Emilio Ceretti, noto come Mimi Ceretti – giornalista, traduttore, critico cinematografico e imprenditore italiano
Giulio Ceretti – ingegnere e imprenditore italiano
Pietro Ceretti – filosofo e letterato italiano
Ceretti – frazione italiana del comune di Front